

События 
 8 апреля — Иоганн Себастьян Бах возродил анонимный пассион St Luke Passion BWV 246 (BC D 6), исполнив его в лейпцигской Николаскирхе.
 Английский композитор и органист Морис Грин () назначен на должность Мастера королевской музыки.
 Незадолго до своей смерти, Чарльз Мордаунт, 3-й граф Питерборо, открыто признал своей женой оперную певицу Анастасису Робинсон, на которой тайно женился в 1722 году.

Классическая музыка 
 Иоганн Себастьян Бах —
 Concerto nach italienischen Gusto
 Overture nach französischer Art
 Вильгельм Фридеман Бах — 3 фуги для органа с педалью.
 Ян Дисмас Зеленка — оратория Gesù al Calvario.

Опера 
 Эджидио Ромуальдо Дуни — «Нерон» ().
 Георг Фридрих Гендель —
 Ariodante
 Alcina
 Леонардо Лео () — «Демофонт» ().
 Жан-Филипп Рамо — опера-балет «Галантная Индия».

Родились 
 21 января — Иоганн Готфрид Экард, французский пианист и композитор немецкого происхождения, один из первых во Франции пропагандистов нового музыкального инструмента — фортепиано (умер 24 июля 1809).
 25 февраля — Эрнст Вильгельм Вольф, немецкий композитор (умер 29 или 30 ноября 1792).
 13 мая — Орас Куанье (), французский композитор (умер 29 августа 1821).
 6 июня — Антон Швейцер, немецкий дирижёр и оперный композитор (умер 23 ноября 1787).
 5 сентября — Иоганн Христиан Бах, немецкий композитор эпохи классицизма, одиннадцатый и самый младший сын Иоганна Себастьяна Баха, известен как «Лондонский Бах» или «Английский Бах», оказал влияние на формирование концертного стиля Моцарта (умер 1 января 1782).
 Дата неизвестна —
 Шарлотта Брент (), вундеркинд и оперная певица-сопрано (умерла 10 апреля 1802).
 Франц Антон Шпитцедер (), немецкий певец-тенор и учитель игры на клавишных (умер в 1796).

Умерли 
 12 января — Джон Эклс, английский композитор и придворный музыкант (родился в 1668).
 24 марта — Георг Фридрих Кауфман (), барочный композитор и органист из южной Германии (родился 14 февраля 1679).
 22 июня — Пирро Альбергати (), итальянский аристократ и композитор-любитель (родился 20 сентября 1663).
 18 июля — Иоганн Кригер, немецкий композитор и органист эпохи барокко, младший брат Иоганна Филиппа Кригера (родился 28 декабря 1652).
 2 ноября — Симон Брикси (), чешский композитор, отец Франтишека Брикси (родился 28 октября 1693).

См. также